Beriózovka (Tomsk), localitat de la província de Tomsk, a Rússia
 Beriózovka (Novossibirsk), localitat de la província de Novossibirsk, a Rússia
 Beriózovka (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Beriózovka (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Beriózovka (Omsk), localitat de la província d'Omsk, a Rússia
 Beriózovka (raion de Beriózovka, territori de Perm), localitat del territori de Perm, a Rússia
 Beriózovka (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Beriózovka (Komi), localitat de la República de Komi, a Rússia
 Beriózovka (Petrovsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Beriózovka (Engels), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Beriózovka (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Beriózovka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia